Роберт Моррис младший (; 20 января 1734 — 9 мая 1806) — единственный суперинтендант финансов в истории США, занимавший данный пост в 1781—1784 гг. Его подпись стоит на основополагающих документах американской государственности: Декларация независимости США; Статьи Конфедерации; Конституция США.

Р. Моррис был избран в члены Ассамблеи Пенсильвании, позже стал председателем комитета Пенсильвании по безопасности, а также был членом Второго Континентального конгресса, где занимал пост председателя Секретного комитета торговли и члена Комитета по переписке.

С 1781 по 1784 годы служил суперинтендантом финансов США, фактически осуществляя контроль над экономикой только что образовавшейся страны. Как главный специалист по гражданскому праву в правительстве, Моррис был в тесных отношениях с генералом Джорджем Вашингтоном. Будучи очень успешным политическим и финансовым деятелем, получил прозвище «Финансист революции». В то же время он был представителем морского флота, занимая должность на добровольной основе, без заработной платы, но позволяющей контролировать Континентальный военно-морской флот.

Один из первых сенаторов США от штата Пенсильвания, проработав на этом посту с 1789 по 1795 год. После окончания политической карьеры, он попытался реализовать ряд проектов по строительству судоходных каналов, но разорился. В 1800 г. он подвергся заключению в долговую тюрьму, где провёл несколько лет. Из-за плохого состояния здоровья был освобождён и вскоре скончался.

Литература 
  Филимонова М. А. Роберт Моррис // Вопросы истории. — 2015. — № 9. — С. 17—33.

См. также 
 Портрет мисс Хетти и Мэри Моррис
 Банк Северной Америки

Ссылки 
 Biography by Charles Rappleye, 2010
 Biography by Rev. Charles A. Goodrich, 1856

Банкиры США
Сенаторы от штата Пенсильвания
Подписавшие Декларацию независимости США
Подписавшие Конституцию США
Члены Палаты представителей Пенсильвании
Члены Континентального конгресса от Пенсильвании
Члены Американского философского общества